Tórtola puede referirse a cualquiera de las siguientes especies de aves columbiformes de la familia de las colúmbidas:

 La tórtola europea (Streptopelia turtur).
 La tórtola turca (Streptopelia decaocto).
 La tórtola doméstica (Streptopelia risoria).
 La tórtola de collar (Streptopelia roseogrisea).
 La tórtola de Rodrigues (Streptopelia rodericana).
 La tórtola del Senegal o tórtola reidora (Spilopelia senegalensis).
 La tórtola moteada (Spilopelia chinensis).
 La tórtola de Socorro (Zenaida graysoni).
 La tórtola torcaza (Zenaida auriculata).
 La tórtola zenaida (Zenaida aurita).
 La tórtola de las Galápagos (Zenaida galapagoensis).
 La tórtola aliblanca (Zenaida asiatica).
 La tórtola peruana (Zenaida meloda).
 La tórtola rabiche (Zenaida macroura).
 La tórtola diamante (Geopelia cuneata).
 La tórtola rabilarga (Oena capensis).

Además, puede hacer referencia a alguno de los siguientes topónimos:
 Tórtola, pedanía del municipio de Valdetórtola, en la provincia de Cuenca (España).
 Tórtola de Henares, municipio de la provincia de Guadalajara (España).
 Tórtola, la mayor de las Islas Vírgenes Británicas.